Eschenort ist ein deutscher Ortsname:
 Groß Eschenort, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jasieniec (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Eschenort, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jasieńczyk (Pozezdrze), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren. Polen